Ла Меса де лос Пинос има више значења:

 Ла Меса де лос Пинос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса де лос Пинос (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Меса де лос Пинос, Ла Меса (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику